Баден-Пауэлл — английская фамилия:
 Баден-Пауэлл, Агнес (1858—1945) — организатор гайдовского движения
 Баден-Пауэлл, Роберт (1857—1941) — организатор скаутского движения.